Une chausse est un vêtement. Chausse est aussi un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Vêtement 
 Chausse, élément vestimentaire couvrant les jambes comme des bas, très utilisé au Moyen Âge.

Personnalités 

 Émile Chausse (1850-1931), homme politique français, socialiste, président du conseil de Paris ;
 Paul Chausse (1915-2005), officier de marine français, compagnon de la Libération.